Personen
 Andrej Pavlovitsj Petrov, Russisch componist
 Ilf en Petrov, Russisch schrijversduo
 Jevgeni Petrov (auteur), Russisch schrijver, onderdeel van Pavel en Lev
 Jevgeni Petrov (wielrenner), Russisch wielrenner
 Joeri Petrov, Oekraïens voetballer
 Martin Petrov, Bulgaars voetballer
 Stilijan Petrov, Bulgaars voetballer
 Vitali Petrov, Russisch Formule 1-coureur

Tsjechische gemeenten
 Petrov (okres Blansko)
 Petrov (okres Hodonín)
 Petrov (okres Praha-západ)

Overige
 Petrov (wodka), een wodka merk